Ženská dvouhra Porsche Tennis Grand Prix 2017 probíhala ve druhé polovině dubna 2017. Do singlové soutěže stuttgartského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla německá světová dvojka Angelique Kerberová, která se v případě semifinálové účasti mohla po týdenní přestávce vrátit do čela žebříčku WTA. Ve druhém kole ji však vyřadila Kristina Mladenovicová.

K závodnímu tenisu se vrátila bývalá ruská světová jednička Maria Šarapovová, které 26. dubna 2017 vypršel 15měsíční zákaz po pozitivním nálezu meldonia během Australian Open 2016. Organizátoři jí udělili divokou kartu, když pro absenci bodů nebyla klasifikována na žebříčku WTA. V den uplynutí trestu vyhrála za 1.43 hodin nad Italkou Robertou Vinciovou ve dvou setech a zvýšila tak aktivní poměr vzájemných utkání na 3–0. K návratu uvedla: „Na tuhle chvíli jsem čekala opravdu dlouho. Tohle je ten nejkrásnější pocit na světě. Kurt je moje jeviště, už od doby, kdy jsem byla dítě.“ V semifinále podlehla Francouzce Mladenovicové.

Vítězkou se stala německá obhájkyně finálové účasti Laura Siegemundová a rodačka ze Stuttgartu, startující na divokou kartu, jež ve finále zdolala Kristinu Mladenovicovou po třísetovém průběhu 6–1, 2–6 a 7–6. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Následně se posunula na 30. místo žebříčku WTA, tři příčky za kariérní maximum.

Turnaj byl silně obazen, když na něm startovalo osm z deseti hráček elitní světové desítky.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2017
WTA Tour 2017